Józef Gołuchowski (zm. 1759) – chorąży sandomierski
 Józef Gołuchowski (1797–1858) – polski filozof mesjanistyczny